Deividas Šemberas (Vilnius, 8 de setembro de 1978) é um futebolista lituano, que atua de volante e as vezes de zagueiro.

Nos tempos de URSS, seu nome era russificado para David Rimbidosovich Shember (Давид Римвидосович Шембер, em russo).

Atualmente joga no FK Žalgiris Vilnius, sendo sua segunda passagem pelo clube, sendo revelado nele em 1996. Maior parte da carreira jogou no futebol russo com destaque sua passagem de dez anos pelo CSKA Moscow de 2002 a 2012. Pelo CSKA conquistou diversos títulos como o campeonato russo, copa russa e a copa da UEFA em 2005.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Lituânia
Futebolistas do CSKA Moscovo
Futebolistas do Lokomotiv Moscou
Futebolistas do FK Žalgiris
Naturais de Vilnius
Futebolistas do Futbolniy Klub Dinamo Moskva
Jogadores da Seleção Lituana de Futebol